Evgenij Donskoj e Alibek Kachmazov erano i detentori del titolo ma sono stati eliminati al primo turno.

In finale Benjamin Lock e Yuta Shimizu hanno sconfitto Francis Casey Alcantara e Christopher Rungkat con il punteggio di 6-1, 6-3.

Teste di serie 

  Tristan Schoolkate /  Dane Sweeny (primo turno)
  Ray Ho /  Grigoriy Lomakin (primo turno)

  Benjamin Lock  /  Yuta Shimizu 
  Charles Broom /  Daniel Cukierman (primo turno)

Wildcard 

  Natthasith Kunsuwan /  Pol Wattanakul (primo turno)

  Pruchya Isaro /  Thantub Suksumrarn (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Nonthaburi Challenger II 2022